Receptor D2 de dopamina
Marcelo D2, um rapper do Brasil.
ATS D2, um modelo de carro da ATS.
R2-D2, um personagem da série Star Wars.
"d2", notação de dados para um dado de duas faces, como uma moeda.
D2, jogo eletrônico japonês de terror.

Desambiguação